Roncolesi – abitanti di Roncola (Italia)
Roncolesi – abitanti di Roncola (Treviolo)